Емилио Васкез Гомез има више значења:

 Емилио Васкез Гомез, Агва Фрија (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Емилио Васкез Гомез (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику